Hugo Acosta – kolumbijski lekkoatleta, olimpijczyk
 Hugo Acosta (ur. 1989) – kolumbijski piłkarz
 Hugo Acosta (ur. 1991) – kolumbijski piłkarz
 Hugo Acosta – aktor hiszpańskojęzyczny